Александр Владимирович Конорев (21 апреля 1985, Верхние Мочары, Ядринский район, Чувашская АССР, РСФСР — 17 июня 2022, Краснополье, Украина) — российский военнослужащий, младший сержант. Участник вторжения России на территорию Украины. Герой Российской Федерации (2022, посмертно).

Биография 
Прошел срочную службу на Сахалине. В дальнейшем служил по контракту. Участвовал во Второй чеченской войне, и Военной операции России в Сирии. Был разведчиком, сапёром.

Служил в 68м армейском корпусе Восточного военного округа.

В звании младшего сержанта принимал участие во вторжения России на территорию Украины. По данным российских СМИ, 17 июня 2022 в ходе боя в окрестностях села Краснополье, Донецкой области уничтожил пулемётный расчёт противника. Погиб от осколочного ранения. Посмертно удостоен высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации.

Примечания 

Герои Российской Федерации
Родившиеся в Чувашии
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании